Полянки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Полянки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Полянки — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Полянки — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Полянки — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Полянки — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Полянки — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Полянки — деревня в составе города Саранск Мордовии.
 Полянки — село в Темниковском районе Мордовии.
 Полянки — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Полянки — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Полянки — посёлок в Целинском районе Ростовской области.
 Полянки — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Полянки — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Полянки — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Полянки — село в Спасском районе Татарстана.
 Полянки — село в Сурском районе Ульяновской области.
 Полянки — село в Ядринском районе Чувашии.
 Полянки — село в Ростовском районе Ярославской области.

Украина 
 Полянки — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Большие Полянки
 Красные Полянки
 Круглые Полянки
 Мордовские Полянки 
 Русские Полянки
 Северные Полянки
 Экономические Полянки
 Поляны
 Полянка
 Поляна